Вилларе-Жуайёз или Вилларе де Жуайёз — французская фамилия.
Известные носители:
 Вилларе де Жуайёз, Жан Мари (1757—1847) — французский бригадный генерал.
 Вилларе де Жуайёз, Луи Тома (1747—1812) — французский адмирал, чьё имя высечено под Триумфальной аркой в Париже, старший брат предыдущего.

 См. также 
 Вилларе
 Жуайёз